

Musica 
 Victorious – rapper statunitense
 Victorious – album dei The Perishers del 2007
 Victorious: Music from the Hit TV Show – album del 2011, colonna sonora della serie televisiva Victorious
 Victorious – album dei Wolfmother del 2016
 Victorious – album degli Skillet del 2019

Televisione 
 Victorious – serie televisiva del 2010